Heußner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heußner (* 1842; Todesdatum unbekannt), deutscher Architekt, siehe Franz Heussner
 Hermann Heußner (1926–1996), deutscher Jurist, Richter am Bundessozialgericht und Richter des Bundesverfassungsgerichts